

Cinema 
 Slo-Mo – film di John Krokidas del 2001

Musica 
 Slo-Mo – gruppo musicale

Altro 
 Slo-Mo – abbreviazione di slow-motion o rallentatore

Pagine correlate 
 Slow Motion